Die DDR-Eishockey-Meisterschaft 1984/85 sah zum neunten Mal in den vergangenen zehn Austragungen den SC Dynamo Berlin als Gewinner. Auch der erste Doppelsieg der Weißwasseraner seit fünf Jahren änderte nichts daran, dass die Berliner bereits drei Spieltage vor Ende der Oberliga-Serie den Titelgewinn perfekt machten. Angesichts der angeblich seit Jahren vorherrschenden Bevorteilung der Hauptstädter führte diesmal in der zweiten Partie in der Lausitz eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung zu massiven Zuschauerausschreitungen. Das Spiel wurde abgebrochen und als Sieg für die Gäste aus Berlin gewertet.

Ebenfalls auf neun Titel konnte die BSG Monsator Berlin verweisen. Aufgrund eines Punktverlustes gegen Motor Bad Muskau musste dafür das traditionell aus ehemaligen DDR-Nationalspielern bestehende Team diesmal wieder unbedingt das direkte Duell gegen Dauerrivalen und Gastgeber Einheit Crimmitschau gewinnen.

Meistermannschaft

Oberliga 

1Die zweite Partie wurde wegen Zuschauerausschreitungen in der 54. Minute abgebrochen und mit 0:0 Toren sowie 2:0 Punkten für den Gast aus Berlin gewertet.

DDR-Bestenermittlung 
Die Bestenermittlung wurde, mittlerweile zur Tradition geworden, in Crimmitschau ausgetragen. Während die A-Gruppe am zweiten März-Wochenende ihre Endrunde spielte, trafen die Teams der B-Gruppe bereits eine Woche früher aufeinander.

Sieger 
BSG Monsator Berlin

A-Gruppe

B-Gruppe

Relegation (DDR-Bestenermittlung – Bezirksliga) 
Die Relegation fand erst Ende Januar 1985 statt.

Die BSG Spartakus Berlin startete somit in der Saison 1985/86 in der DDR-Bestenermittlung.

Bezirksausscheidung 
Die ersten beiden Runden wurden im November und Dezember 1985 durchgeführt, das Ausscheidungsspiel um den Relegationsplatz wurde im Januar 1986 ausgetragen.

Die BSG Spartakus Berlin vertrat damit die Bezirksmeister in der Relegation für die kommende Bestenermittlung 1985/86.

2Die SG Dynamo Klingenthal startete als Vize-Bezirksmeister für die BSG Einheit Crimmitschau II, die nicht aufstiegsberechtigt war.

Literatur 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books on Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

1984
Eishockeysaison 1984/85